Formel 1 2020 var 2020-sæsonen af verdensmesterskabet i Formel 1. Det var 71. gang, at mesterskaberne blev afholdt. Der var ti deltagende konstruktører og treogtyve kørere. Sæsonen skulle oprindeligt have begyndt i marts 2020, men som resultat af coronaviruspandemien, blev sæsonstarten udskudt til den 5. juli på Red Bull Ring i Spielberg. Sæsonen sluttede 13. december på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi.

Kørermesterskabet gik til Lewis Hamilton, som dominerede i hele sæsonen, og hermed sikrede sig sit syvende verdensmesterskab, hvorpå han han tangerede Michael Schumachers rekord for flest kørermesterskaber i Formel 1 nogensinde.

Konstruktørmesterskabet gik til Mercedes, som vandt deres syvende konstruktørmesterskab i streg, og hermed satte en ny rekord for flest konstruktørmesterskaber i streg i Formel 1 nogensinde.

Sæsonkalender 
Der var oprindeligt planlagt 22 ræs for 2020 sæsonen, men coronaviruspandemien resulterede i en række aflysninger. Sæsonens start blev udskudt til juli. Kalenderen endte til sidst med at bestå af 17 runder i 12 forskellige lande.

Teams og kørere

Holdændringer 

 Scuderia Toro Rosso blev omdøbt til Scuderia AlphaTauri i sæsonen, for at promovere Red Bulls modemærke AlphaTauri.

Kørerændringer

Uændret 
Alfa Romeo, AlphaTauri, Ferrari, Haas, McLaren, Mercedes, Racing Point og Red Bull fortsatte med de samme kørere fra 2019 sæsonen.

Renault 
Nico Hülkenberg forlod Renault efter 2019 sæsonen, hvorpå han blev reservekører for Racing Point. Han blev erstattet af Esteban Ocon, som vendte tilbage til sporten efter et år på sidelinjen.

Williams 
Robert Kubica forlod Williams efter 2019 sæsonen, og blev her erstattet af Nicholas Latifi, som gjorde sin debut i Formel 1.

Ændringer i løbet af sæsonen 

 Sergio Pérez testede positiv for COVID-19 ved Storbritanniens Grand Prix, og blev her erstattet af Racing Points reservekører Nico Hülkenberg. Pérez testede fortsat positiv en uge senere til 70-årsjubilæum Grand Prix, og blev som resultat igen erstattet af Hülkenberg.
 Lance Stroll testede positiv for COVID-19 ved Eifels Grand Prix, og som resultat kom Racing Point reservekører Nico Hülkenberg igen i aktion.
 Romain Grosjean led forbrændinger til hans hænder efter et stort uheld ved Bahrains Grand Prix, og blev erstattet af Haas' reservekører Pietro Fittipaldi ved sæsonens sidste to ræs.
 Lewis Hamilton testede positiv for COVID-19 ved Sakhirs Grand Prix, og blev her erstattet af Williams køreren George Russell. Russells Williams plads blev taget af deres reservekører Jack Aitken.

Resultater

Kørermesterskabet 

Noter:

 † – Køreren afsluttede ikke Grand Prixet, men blev klassificeret som færdigkørt, fordi de havde gennemført mere end 90% af løbsdistancen.

Konstruktørmesterskabet 

Noter:

 † – Køreren afsluttede ikke Grand Prixet, men blev klassificeret som færdigkørt, fordi de havde gennemført mere end 90% af løbsdistancen.
 Rækkerne i tabellen er ikke relateret til de individuelle kørere. Holdets bedste resultat i de individuelle grand prix står på den øverste linje.

 - Racing Point scorede 210 point i sæsonen, men blev givet en 15 point straf, for at have kopieret en del af Mercedes' ræser.

Referencer

Eksterne henvisninger 

2020